Ни́жняя Ме́льница — название населённых пунктов в России:

 Нижняя Мельница — бывший посёлок в Красногорском районе Брянской области, ликвидирован после аварии на ЧАЭС.
 Нижняя Мельница — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Нижняя Мельница — хутор в Рыльском районе Курской области.
 Нижняя Мельница — посёлок в Мичуринском районе Тамбовской области, упразднён в конце 2000-х годов.